Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП; до 2011 года — «ЖНВЛС», Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства) — перечень лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством Российской Федерации в целях государственного регулирования цен на лекарственные средства. Задачей государственного регулирования цен на лекарственные средства является повышение доступности лекарственных средств для населения и лечебно-профилактических учреждений.

Перечень ЖНВЛП содержит список лекарственных средств под международными непатентованными наименованиями и охватывает практически все виды медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации в рамках государственных гарантий, в частности, скорую медицинскую помощь, стационарную помощь, специализированную амбулаторную и стационарную помощь, а также включает в себя значительный объём лекарственных средств, реализуемых в коммерческом секторе. Кроме того, перечень ЖНВЛП служит основой для разработки региональных перечней субъектов Российской Федерации и формулярных перечней лекарственных средств медицинских организаций стационарного типа.

Перечень ЖНВЛП сформирован с использованием международной Анатомо-терапевтическо-химической классификации лекарственных средств (АТХ) ().

История 

С 2012 года действовал перечень ЖНВЛП, утверждённый Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 2199-р.

В 2013 году, согласно Распоряжению № 1378-р от 30.07.2012, перечень остался неизменным.
По сравнению с перечнем 2011 года некоторые препараты (например, эргокальциферол, хинидин и др.) были исключены из списка, другие — добавлены.

Общее количество препаратов в перечне увеличилось на 29 позиций (предполагалось расширение на 24 позиции) и содержит 588 (против 559 в перечне 2011 года) наименований лекарственных препаратов.

В перечне 2012 года было 93 препарата , производившихся только отечественными производителями, 207 препаратов  производились только зарубежными производителями, а производство ещё 267 наименований  лекарственных препаратов осуществлялось как российскими, так и иностранными фармацевтическими предприятиями.

Цены на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП увеличились за 2011 год на 2 %.

Осенью 2011 года Ассоциация российских фармпроизводителей (АРФП) добивалась увеличения цен на 6 % (в соответствии с ожидаемой инфляцией), однако ФСТ и МЗСР РФ отказались это делать заранее.

Татьяна Голикова, однако, пообещала, что компаниям будет предоставлена возможность пересчёта цен в 2012 году по существующим тарифным процедурам.

С 1 марта 2015 г. применяется перечень ЖНВЛП для медицинского применения на 2015 год, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 2782-р.

С 1 марта 2016 года применяется перечень ЖНВЛП для медицинского применения на 2016 год, утверждённый в конце 2015 года. Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2016 г. № 2885-р утвержден перечень ЖНВЛП для медицинского применения на 2017 год (действует с 28.12.2016 г.).

С 1 января 2018 года перечень ЖНВЛП расширен на 60 лекарств и 8 лекарственных форм (Распоряжение Правительства РФ № 2323-р).

Согласно информации Росздравнадзора, цены на ЖНВЛП в Российской Федерации уменьшились на 1,8% в 2017 году. В ведомстве отметили, что в последний раз такие медикаменты дешевели в 2013-м – на 0,6%. В минувшем году был зарегистрирован рекордный показатель за 5 лет.

10 декабря 2018 года утверждён новый перечень ЖНВЛП. Перечень на 2019 год дополнен 38 лекарственными препаратами и 2 новыми лекарственными формами. Общее число препаратов в списке выросло с 699 до 735.

В 2022 году перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов будет расширен до 808 наименований, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

A. Пищеварительный тракт и обмен веществ

B. Кровь и система кроветворения

C. Сердечно-сосудистая система

D. Дерматологические препараты

G. Мочеполовая система и половые гормоны

H. Гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов

J. Противомикробные препараты системного действия

L. Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы

M. Костно-мышечная система

N. Нервная система

P. Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты

R. Дыхательная система

S. Органы чувств

V. Прочие препараты

Примечания 

Списки:Медицина
Списки:Россия